Le terme modernité et ses dérivés sont usités dans des contextes différents :

Préhistoire 
 Expansion planétaire de l'homme moderne ;
 Homme moderne (homo sapiens) ;
 Modernité comportementale, étape de l'évolution culturelle dans la Préhistoire ;
 Origine africaine de l'homme moderne ;
 Origine multirégionale de l'homme moderne.

Histoire 
 Époque moderne (ou "période historique") ;
 Histoire moderne.

Philosophie 
 Condition de l'homme moderne (livre) ;
 Hypermodernité (concept) ;
 Modernité (concept) ;
 Philosophie moderne ;
 Philosophie postmoderne ;
 Postmodernité (concept).

Sociologie 
 Modernisation ;
 Théorie de la modernisation.

Art / architecture 
 Architecture moderne ;
  ;
 Cinq points de l'architecture moderne (livre)
  ;
 Musique moderne ;
 Postmodernisme.

Littérature / poésie 
 La Modernité, essai de Baudelaire ;
 Le Peintre de la vie moderne, essai de Baudelaire ;
 Littérature postmoderne ;
 Modernité en littérature ;
 Modernité en poésie ; 
 Modernités est le titre d'une collection de livres consacrés à la recherche en littérature ;
 Querelle des Anciens et des Modernes.

Autres 
 Défense moderne ;
 Éducation à l'époque moderne ;
 Modernisme dans l'Église catholique ;
 Piraterie moderne ;
 Physique moderne ;
 Théorie monétaire moderne ;
 La Moderne Résidence, immeuble de rapport situé à Charleroi (Belgique).